«Даруй радість — даруй життя» — це благодійний проект, організований книгарнею «Читайка». Метою проекту є проведення акцій по збору коштів на купівлю медичного обладнання для дитячих лікарень та госпіталів. Учасники та партнери проекту — українські письменники, журналісти, актори, книжкові видавництва. Акція проводиться щорічно, з 2009 року, і за 6 років існування, дала змогу закупити медичного обладнання більше ніж 50 000 гривень.

Офіційне гасло проекту: «Даруйте радість близьким — даруйте життя маленьким українцям!»

Етапи проведення акцій 
 2009 рік. Дитяче свято «Даруй радість — даруй книгу», за участі українських письменників. Збір книг для благодійної фундації «Отчий дім».  
 2010—2011 роки. Акція «Даруй радість — даруй життя». Було придбано 3 одноканальних інфузійних насоси для відділення анестезіології та інтенсивної терапії київської Дитячої лікарні № 1. Також, в результаті благодійного балу «Карнавалія», фонд «Мистецька скарбниця» придбав ще один двоканальний інфузійний насос!
 2012 рік. Збір коштів у розмірі 5 % від кожної покупки, здійсненої у книгарні «Читайка» у період зимових свят. Придбано неонатальний контур для апарату штучного дихання для відділення анестезіології та інтенсивної терапії київської Дитячої лікарні № 1.
 2013—2015 роки. Акція «Даруй радість — даруй життя». Благодійна продаж фірмових сувенірів. Фірмові сувеніри (брелоки, календарі та блокноти) можна було отримати в обмін на гроші для Васильківської дитячої лікарні. Влітку 2015 року для лікарні були придбано інгалятори, ваги для новонароджених, манжети для тонометру.
 2016 рік. Благодійний шостигодинний марафон авторських читань під гаслом «Даруй радість — даруй життя». 19 грудня 2015 року в книжковому магазині «Читайка» відбувся благодійний марафон авторських читань за участі українських письменників, поетів та блогерів. В акції узяли участь: Олеся Мамчич, Михайло Маргуліс, Лада Лузіна, Андре Де, Ганна Демідова, Ірина Тетера, Міла Іванцова, Горький Лук, Юлія Дика, Вікторія Руденок, Савва Гульбицький. На всі кошти, виручені в книгарні за час марафону, закуплено медичне обладнання для відділу інтенсивної терапії Дитячої міської лікарні № 1 та Васильківської дитячої  лікарні.

Посилання 
 Новина на сайті видавництва «Грані-Т» від 30 листопада 2009 року: https://web.archive.org/web/20160204163038/http://old.grani-t.com.ua/ukr/news/392/ 
 Новина на сайті видавництва «Грані-Т» від 10 листопада 2010 року: https://web.archive.org/web/20160204154056/http://www.grani-t.com.ua/about/news/1050?page_block1=18
 Новина на сайті газети «Українська правда» від 17 грудня 2011 року: http://life.pravda.com.ua/announces/2011/12/17/91344/ 
 Відеозвіт багодійного марафону 2015—2016: https://www.youtube.com/watch?v=Hnfmja904PY  
 Звіт про благодійний марафон авторських читань на офіційному сайті книгарні «Читайка» від 21 грудня 2015 року: http://www.chytayka.com.ua/ua/blog/companynews513/  
 Новина на сайті інтернет-книгарні «Буквоїд» від 18 грудня 2015 року: http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2015/12/18/095003.html  
 Стаття на сайті «Української літературної газети» від 16 грудня 2015 року: http://litgazeta.com.ua/news/daruj-radist-daruj-zhyttya-marafon-avtorskyh-chytan-19-grudnya/  

__ІНДЕКС__

Благодійні заходи
Книгарні
Благодійність